

Épreuves

Calendrier / Résultats

Classements

Système de points en vigueur

Classement constructeurs 

 Audi et Opel n'ont pu bénéficier des points correspondant à leurs première et deuxième places respectives en groupe 4 au Rallye du Brésil, le nombre de participants dans cette catégorie étant inférieur à cinq lors de cette épreuve.

Classement pilotes

Annexes

Notes et références

Articles connexes 
 Fédération internationale de l'automobile
 Compétition automobile 
 Rallye
 Liste alphabétique des pilotes de rallye

Lien externe 

 : Classement complet 1982

Championnat du monde des rallyes
Rallye